Beaufortia steht für:
 Beaufortia (Gattung), Fischgattung der Flossensauger
 Beaufortia (Pflanze), Pflanzengattung der Myrtengewächse
 Beaufortia (Zeitschrift), zoologische Fachzeitschrift der Universität Amsterdam/ZMA